6/2 kan syfta på:

 6 februari
 2 juni (amerikanskt datumformat)